Маршессо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маршессо, Жонатан (род. 1990) — профессиональный канадский хоккеист.
 Маршессо, Ив (1952—2014) — французский актёр.